Tubulus (lat. für ‚kleines Röhrchen‘), Mehrzahl Tubuli steht für:

 ein Bauteil in der antiken Heiztechnik
 Tubuli gehörten zum System römischer Unterflurheizungen

 den Namensbestandteil verschiedener anatomischer Strukturen:
 Tubulus attenuatus, siehe  Tubulus
 Tubulus dentinalis, siehe Dentinkanälchen
 Tubulus epidermalis, Hornröhrchen der Hornsubstanz
 Tubulus renalis, siehe Tubulus
 Tubulus renalis colligens, siehe Sammelrohr
 Tubulus seminiferus, siehe Hodenkanälchen

Siehe auch:
Mikrotubulus
T- und L-Tubulus der Muskelfaser